Woodbridge může být:

 místopisné jméno
 Woodbridge (Suffolk) – město v anglickém Suffolku
 Woodbridge (Kalifornie) – obec v Kalifornii
 Woodbridge (Virginie) – obec ve Virginii

 příjmení
 George Woodbridge (1930–2004) – americký ilustrátor
 Todd Woodbridge (* 1971) – australský tenista